ТОП — многозначная аббревиатура:
 ТОП — тактико-огневая подготовка — система вырабатывания у личного состава навыков огневого взаимодействия в типовых тактических ситуациях
 ТОП — твёрдые отходы потребления
 ТОП — телесно-ориентированная психотерапия
 ТОП — теплоотражающее покрытие
 ТОП — технический обменный пункт
 топ. — топливный
 Топ. — топограф, топография, топографический
 ТОП — торгово-остановочный павильон
 ТОП — тотальная оптимизация производства
 ТОП — транспортное обслуживание пассажиров
 ТОП — транспорт общего пользования
 «ТОП» — советская и российская рок-группа, основанная в 1987 году.

См. также 
  — аббревиатура латиницей